Der DS 3 Crossback ist ein Crossover-SUV der zum Stellantis-Konzern gehörenden Marke DS Automobiles.

Geschichte 
Für die elektrische Version E-Tense wurde mit dem chinesischen Konzern Dongfeng Motor Corporation zusammengearbeitet.

Präsentiert wurde das Fahrzeug am 13. September 2018 im DS Design Studio in Paris. Öffentlichkeitspremiere hatte der Fünfsitzer auf dem Pariser Autosalon im Oktober 2018. Produziert wird der DS 3 Crossback seit Dezember 2018 im Automobilwerk Poissy, in dem parallel bis Sommer 2019 der DS 3 weitergebaut wurde. Im April 2019 startete der Wagen auf dem deutschen Markt.

Am 5. November 2020 präsentierte der Hersteller das auf 1500 Exemplare limitierte Sondermodell Inès de la Fressange Paris. An der Gestaltung des Fahrzeugs war die Modedesignerin Inès de la Fressange beteiligt. Die ersten Modelle sollen im Januar 2021 ausgeliefert werden.

Im September 2022 wurde eine überarbeitete Version der Baureihe präsentiert. Fortan wird sie nur noch als DS 3 vermarktet.

Technik 
Als erstes Fahrzeug des PSA-Konzerns baut der DS 3 Crossback auf der Common Modular Platform (CMP) auf, auf der auch weitere Modelle wie der Opel Corsa F oder der Peugeot 2008 II basieren.

Die Mittelkonsole stammt vom größeren DS 7 Crossback, wie bei diesem stehen drei verschiedene Innenraumvarianten ("Inspirationen") zur Auswahl. Besonderer Sitzkomfort auch im Vergleich mit höheren Fahrzeugklassen ergibt sich durch eine Schaumstoffbehandlung und den Einsatz zweier unterschiedlicher Schaumstoffdichten in den Sitzen. In dieser Fahrzeugklasse neu sind auch die u. a. von Tesla bekannten versenkten Türgriffe.

Bei der elektrischen Version wird die Batterie (50 kWh) mit einer Flüssigkeit gekühlt, und eine Wärmepumpe verteilt die Heizenergie zwischen Batterie und Innenraum. Die Stärke der Rekuperation lässt sich mit einem Schalter verstellen.

Fahrwerk 
Die Verbrennermodelle haben hinten eine Verbundlenkerachse, als elektrischer E-Tense hat er hinten eine platzsparende Längslenkerachse.

Sicherheit 
Im Sommer 2019 wurde der DS 3 Crossback vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. In der Basisausführung erhielt der Wagen vier von fünf möglichen Sternen. Da für das Modell ein Sicherheitspaket optional erhältlich ist, wurde das Crossover-SUV zusätzlich auch mit dem Sicherheitspaket getestet. Bei diesem Test erhielt es fünf von fünf Sternen.

Ausstattung 
Es werden die Ausstattungslinien Chic, So chic, Performance Line und die limitierte Einführungsversion La Premiere angeboten. Grundsätzlich kann das Dach auf Wunsch gesondert in weiß, rot oder schwarz lackiert werden. Auch LED-Matrixscheinwerfer, LED-Rücklichter mit Lauflichtblinkern, ein Head-up-Display und ein Abstandstempomat sind erhältlich. Alle Versionen bieten ein verstellbares Lenkrad.

Technische Daten 
Drei Antriebsvarianten in zunächst sechs Leistungsstufen stehen für den DS 3 Crossback zur Auswahl: ein 1,2-Liter-Ottomotor, bei dem es sich um die aktualisierte Version des mehrfach ausgezeichneten PureTech-Motors handelt, ein 1,5-Liter-Dieselmotor und ein  starker Elektromotor. Die Elektroversion mit 50-kWh-Akku ermöglicht eine Reichweite nach WLTP von über 300 km und soll an einer 100 kW-Ladestation innerhalb von 30 Minuten zu 80 Prozent wieder aufgeladen sein. Zu Hause oder an anderen Wechselstrompunkten kann der DS 3 E-Tense dreiphasig mit bis zu 11 kW geladen werden.

Zulassungszahlen 
Zwischen 2019 und 2022 sind in Deutschland insgesamt 4.058 DS 3 neu zugelassen worden. Da das Kraftfahrt-Bundesamt den DS 3 Crossback und den Kleinwagen DS 3 nicht getrennt ausweist, letzterer aber noch bis Sommer 2019 gebaut wurde, ist in dieser Statistik sicherlich nicht nur das Crossover-SUV enthalten.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi
Elektroautomodell